Puente Centenario puede referirse a:
Puente Centenario, en Santiago, Chile.
Puente Centenario, en Panamá.
Puente Centenario, en Huancayo, Perú.
Puente del Centenario de Sevilla, España.